2. arméfördelningen eller II. arméfördelningen är ett namn på en arméfördelning och kan avse:

II. arméfördelningen (1893–1927)
II. arméfördelningen (1937–1942)
2. arméfördelningen (1941–1978)
2. arméfördelningen (1994–1997)